spa – działalność uzdrowiskowa lub kurort
 Spa – uzdrowisko w Belgii
 Spa – belgijski trałowiec z lat 50. XX wieku
 Spa – stacja kolejowa w Spa, w prowincji Liège, w Belgii

Zobacz też 
 SPA